Rašćani est un toponyme qui peut désigner :
Rašćani, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Tomislavgrad, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Rašćani, un village de Croatie situé dans la municipalité de Sveti Ivan Žabno, comitat de Koprivnica-Križevci.